Ismailow ist der Familienname folgender Personen:

 Abdulchakim Issakowitsch Ismailow (1916–2010), sowjetischer Soldat
 Alexander Jefimowitsch Ismailow (1779–1831), russischer Schriftsteller
 Anzur Ismailov (* 1985), usbekischer Fußballspieler
 Denis Ismailow (* 1977), kasachischer Fußballschiedsrichter
 Enwer Ismailow (* 1955), ukrainischer Volks- und Jazzmusiker
 Gerassim Grigorjewitsch Ismailow (1745–nach 1795), russischer Steuermann und Forschungsreisender
 Korman Ismailow (* 1972), bulgarischer Politiker
 Lew Wassiljewitsch Ismailow (1685–1738), russischer Offizier und Diplomat
 Marat Nailewitsch Ismailow (* 1982), russischer Fußballspieler
 Nikolai Fjodorowitsch Ismailow (1891–1971), russischer Revolutionär
 Pjotr Nikolajewitsch  Ismailow (1906–1937), russischer Schachspieler
 Roman Igorewitsch Ismailow (* 1990), russischer Wasserspringer
 Telman Mardanowitsch Ismailow (* 1956), russischer Unternehmer